Fendi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carla Fendi (1937-2017), directrice italienne de maison de mode et philanthrope ;
 Peter Fendi (1796-1842), peintre de cour autrichien.
 Silvia Venturini Fendi (1961-), créatrice et accessoiriste de mode italienne.

Société 
 Fendi, marque italienne de prêt-à-porter de luxe.

Musique 
 Fendi, un single du rappeur français Ninho, sorti en 2018.